Palmanova è un audiolibro/melologo dell'artista friulano Raul Lovisoni. È stato realizzato nel 1999 e fa parte della serie "La tua storia"; è stato ristampato nel 2003 con un booklet diversificato. La copertina, in vetro artigianale, riporta lo stemma di Palmanova.
Il testo storico è di Alberto Prelli e la riduzione poetizzante del testo è di Raul Lovisoni. Nella traccia finale compare la voce registrata  dello scalatore palmarino Ardito Desio.

Tracce
Battaglia di Lepanto, la Palma della Vittoria
La leggenda della nascita di Palma
Progetto di una stella
La costruzione: fatica, lavoro e sangue
La città ideale
La grande paura
Bonaparte il piccolo caporale
Palma insorta, assediata e il plebiscito
Le ferite dell'Europa
Desio, la conquista del K2

Formazione
 Carla Lugli - voce recitante
 Michele Margarit - basso
 Irena Pahor - viola da gamba
 Enzo Mitidieri - chitarre
 Andrea Allione - chitarra acustica
 archi del "Clobeda's Trio, - archi
 Raul Lovisoni - flauti, tastiere, tapes, pianoforte

Collegamenti esterni